TSOP (The Sound Of Philadelphia), een single van MFSB uit 1974
 The Sound of Philadelphia (2020), een film van Jérémie Guez uit 2020